Луйк (; в переводе на русский язык — «лебедь») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Луйк, Вийви (род. 1946) — эстонская писательница и поэтесса.
 Луйк, Клиффорд (род. 1941) — американский и испанский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Луйк, Март (род. 1970) — эстонский журналист, телеведущий, медиаменеджер.
 Луйк, Сулев (1954—1997) — эстонский актёр театра и кино, заслуженный артист Эстонской ССР.
 Луйк, Терье (род. 1941) — советская эстонская киноактриса, редактор телепрограмм.
 Луйк, Хельмут (1928—2009) — эстонский шахматист, чемпион Эстонии по шахматам, мастер спорта СССР.
 Луйк, Эдуард Энделевич (род. 1966) — российский военнослужащий, главный штурман ВМФ, контр-адмирал.